synonyme de Calculatrice
 Calculette, un logiciel fourni avec le système d'exploitation OS X. Il permet d'effectuer des calculs simples grâce à une calculatrice virtuelle affichée à l'écran.